Expo oder EXPO steht für:

 Weltausstellung, eine internationale Ausstellung
 Schweizerische Landesausstellung
 Expo (Zeitschrift), eine schwedische antirassistische Zeitschrift
 Expo Line, eine Bahnlinie des SkyTrain Vancouver
 Expo Real, Gewerbeimmobilien-Messe in München

Siehe auch:
 Singapore Expo
 Exposition

Abkürzung